Цезар може да се отнася до:

 цезар (също и кесар) – титла в Средновековието
 Юлий Цезар – римски военен и политически водач

Личности 
 Цезар Кюи (1835 – 1918) – руски композитор и инженер
 Цезар Пуни (1802 – 1870) – италиански балетен композитор, пианист и цигулар
 Цезар Франк (1822 – 1890) – белгийски композитор, органист и музикален педагог
 Цезарион („малък Цезар“) (47 – 30 пр.н.е.) – фараон на Египет

Други 
 салата „Цезар“
 „Юлий Цезар“ – пиеса от Уилям Шекспир
 „Цезар Куников“ – руски десантен кораб

Вижте също 
 Сезар (пояснение)
 Цар
 Цезарска лудост
 Цезарово сечение